Det finns flera personer med namnet Carl Holmberg:

 Carl Holmberg (sångare)
 Carl Holmberg (friidrottare)
 Carl Holmberg (gymnast)
 Carl Holmberg (politiker)
 Carl Holmberg (justitieråd)
 Carl Holmberg (fabrikör), grundare av Carl Holmbergs mekaniska verkstad